Blook (boek) - boekwerk afgeleid van een blog
 Blook (stripreeks) - Nederlandse stripreeks